Округ Орлинс () — округ штата Нью-Йорк, США. Население округа на 2000 год составляло 44173 человек. Административный центр округа — город Албион.

История 
Округ Орлинс основан в 1824 году. Источник образования округа Орлинс: округ Дженеси.

География 
Округ занимает площадь 1012,7 км².

Демография 
Согласно переписи населения 2000 года, в округе Орлинс проживало 44173 человек. По оценке Бюро переписи населения США, к 2009 году население уменьшилось на 4,8 %, до 42051 человек. Плотность населения составляла 41,5 человек на квадратный километр.

Примечания 

Округа штата Нью-Йорк